Marignan, ancien nom de la ville Melegnano dans le Milanais ;
 Marignan, hymne officiel valaisan depuis  ;
 Marignan, nom secondaire ou régional de l'aubergine ;
 Robert Marignan (1910-1985), homme politique français.

Voir aussi 
 La bataille de Marignan en 1515
 Le château de Marignan (commune de Bars, département du Gers) 
 Le passage Marignan à Paris
 La rue de Marignan à Paris